Моделиране може да се отнася до:

 Моделиране – обяснение на понятието
 Ваене, скулптиране
 Математическо моделиране
 Тримерно моделиране
 Осветление в тримерното моделиране